De slalom voor vrouwen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op vrijdag 20 januari 2012. De Slowaakse Petra Vlhova won het goud.

Uitslag 

Vrouwen Slalom